Манюкова Євгенія Олександрівна і Лейла Месхі були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Оса Карлссон і Кароліна Шнайдер з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манюкова Євгенія Олександрівна /  Лейла Месхі (чемпіонки)
 Сабін Аппельманс /  Клаудія Порвік (знялись)
 Ізабель Демонжо /  Крістіна Зінгер (чвертьфінал)
 Радка Бобкова /  Петра Лангрова (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1994 EA-Generali Ladies Linz Doubles Draw

Linz Open
Тур WTA 1994